Mistrzostwa Świata Seniorów w Curlingu 2009, zawody odbyły się w dniach 25 kwietnia-2 maja 2009 w Dunedin na lodowisku Dunedin Ice Stadium. 

Tytuły mistrzów świata z 2008 obroniły obydwie reprezentacje Kanady.



Kobiety

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
2 maja 2009, 14:30

Mały finał 
2 maja 2009, 14:30

Półfinały 
2 maja 2009, 9:00

Round Robin

Sesja 1. 
27 kwietnia 2009, 11:00

Sesja 2. 
17 kwietnia 2009, 19:00

Sesja 3. 
28 kwietnia 2009, 13:30

Sesja 4. 
29 kwietnia 2009, 9:00

Sesja 5. 
29 kwietnia 2009, 18:00

Sesja 6. 
30 kwietnia 2009, 9:00

Sesja 7. 
30 kwietnia 2009, 18:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał 
2 maja 2009, 14:30

Mały finał 
2 maja 2009, 14:30

Półfinały 
2 maja 2009, 9:00

Round Robin

Sesja 1. 
27 kwietnia 2009, 11:00

Sesja 2. 
27 kwietnia 2009, 15:00

Sesja 3. 
28 kwietnia 2009, 9:00

Sesja 4. 
28 kwietnia 2009, 13:30

Sesja 5. 
28 kwietnia 2009, 18:00

Sesja 6. 
29 kwietnia 2009, 9:00

Sesja 7. 
29 kwietnia 2009, 13:30

Sesja 8. 
30 kwietnia 2009, 9:00

Sesja 9. 
30 kwietnia 2009, 13:30

Sesja 10. 
1 maja 2009, 10:00

Bibliografia 
 
 

2009 w curlingu
2009 w Nowej Zelandii
2009
Curling w Nowej Zelandii
Dunedin